Асандр () — мужское имя. Известные носители:
 Асандр — македонский военачальник, сатрап Лидии в 334-331 годах до н. э.
 Асандр (IV век до н. э.) — македонский военачальник, сатрап Карии.
 Асандр I — царь Боспора (47—17 до н. э.)
 Асандр II — царь Боспора (ок. 17—14 до н. э.)